«УСМ Бел-Аббес» () — алжирский футбольный клуб из города Сиди-Бель-Аббес, выступающий в Чемпионате Алжира по футболу. Основан в 1933 году. Цвета команды — зелёный и красный. Домашний стадион команды, , вмещает 45 000 зрителей. Главный тренер — .

История 
Команда была основана 7 февраля 1933 года под названием Union Sportive Musulmane de Bel Abbès. Это была одна из величайших команд французского колониального периода. В период с 1977 по 1987 год клуб назывался Electronique Sari Madinat Bel Abbès (ESMBA). 27 апреля 2012 года, в последнем туре второй лиги Алжира по футболу 2011/2012, УСМ Бел-Аббес обыграл  со счётом 3:0, занял третье место и попал в чемпионат Алжира, вернувшись в высший дивизион после 19-летнего отсутствия.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Фан-сайт клуба

Футбольные клубы Алжира
Сиди-Бель-Аббес